Carlos Araujo (Mendoza, 19 de Novembro de 1981) é um futebolista profissional argentino, que atua como zagueiro. Atualmente milita no Lanús.

Carreira

Independiente Rivadavia	 
Carlos Araujo se profissionalizou no Independiente Rivadavia, em 2000.

Lanús
Carlos Araujo integrou o Club Atlético Lanús‎ na campanha vitoriosa da Copa Sul-Americana de 2013|.

Títulos 
 Lanús
 Copa Sul-Americana: 2013

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do AEK FC
Naturais de Mendoza (Argentina)
Futebolistas do Club Atlético Lanús‎